Кюртен (, ) — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Кёльн. Входит в состав района Рейниш-Бергиш. Население составляет 19 639 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 67,5 км². Официальный код — 05 3 78 012.

Коммуна подразделяется на 69 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии